Take My Breath Away – singolo di Emma Bunton del 2001
Take My Breath Away – singolo dei Berlin del 1986, scritto da Giorgio Moroder e Tom Whitlock per la colonna sonora del film Top Gun